Ergo, Latijn voor 'dus', 'aldus', 'bijgevolg' (bijvoorbeeld in Cogito ergo sum: Ik denk, dus ik ben – René Descartes)
 ERGO Groep, Duitse financiële instelling
 Ergo (motorfiets), een Duits historisch merk van motorfietsen.
 Ergometer, een apparaat waarmee de hoeveelheid arbeid die een lichaam of deel van een lichaam verricht wordt gemeten.